0 (jaar), het spreekwoordelijke jaar nul
0 A.D. (computerspel), een videospel